Statistika Maltese Premier League v sezoně 1932/33.

Přehled 
Hrály čtyři týmy a šampionem se stala Sliema Wanderers FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1932
Fotbal v Evropě v roce 1933